El término cava puede referirse a:
Astronomía
 El asteroide número 505, llamado cava.
Bebida
 Al vino espumoso producido principalmente en Cataluña, conocido como cava.
Biología
 Las venas cavas, las dos mayores venas del cuerpo.
Geografía
 El municipio ilerdense de Cava, en España.
 El municipio Cava de' Tirreni, en la provincia de Salerno, en Italia.
Otros
 Al nevero artificial del municipio español de Agres llamado cava Arquejada.
 Club Atl%C3%A9tico Victoriano Arenas
 Las placas de cava utilizadas para sellar las botellas de cava.
 A la bodega empleada para el almacenamiento o envejecimiento del vino.
 Alfredo Novoa Cava, militar peruano.
 Felipe Hernández Cava, guionista de historietas español.
 José Luis Cabrera Cava, futbolista español.